Franciaország
Belvès, település Franciaországban, Dordogne megyében
Belvès-de-Castillon, település Franciaországban, Gironde megyében